Molekulska formula -{C30H44O9}- se može odnositi na:

 Cimarin
 Peruvozid